La Punta steht für folgende geographischen Objekte:

in Mexiko:
 La Punta (Aguascalientes), Ort in Aguascalientes
 La Punta (Lagos de Moreno), Ort in Jalisco
 La Punta (Tonalá), Ort in Jalisco

in anderen Ländern:
 La Punta (San Luis), Ort in der Provinz San Luis, Argentinien
 Distrikt La Punta, Distrikt der Region Callao, Peru
 La Punta, früherer Name von Iloilo City Proper, Stadtbezirk von Iloilo City, Philippinen